Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Diest. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant

 
Diest